Inland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Inland Township (Iowa)
 Inland Township (Michigan)
 Inland Township (Nebraska)